Владимир Репман:
 Репман, Владимир Христианович (1869—1924) — русский советский инженер, филателист;
 Репман, Владимир Эмильевич (по сцене Владимиров; 1871—1918) — член Общества искусства и литературы, актёр и сорежиссёр (с В. Мейерхольдом) Театра-студии

Примечания